Moudon, ancien Bailliage bernois (1536-1798)
 Moudon, ancien district du canton de Vaud (1798-2007)
 Moudon, commune suisse du canton de Vaud 
 Bussy-sur-Moudon, commune suisse du canton de Vaud 
 Chavannes-sur-Moudon, commune suisse du canton de Vaud 
 Chesalles-sur-Moudon, localité de la commune suisse de Lucens (Vaud) 
 Chapelle-sur-Moudon, localité de la commune suisse de Montanaire (Vaud) 
 Neyruz-sur-Moudon, localité de la commune suisse de Montanaire (Vaud)